Mizell ist der Familienname folgender Personen:

 Cameron Mizell (* 1983), US-amerikanischer Musikproduzent und Metal-Musiker
 Fonce Mizell (1943–2011), US-amerikanischer Musiker und Produzent
 Hank Mizell (1923–1992), US-amerikanischer Sänger, Gitarrist und Songwriter
 Larry Mizell (* 1944), US-amerikanischer Musiker, Komponist und Produzent
 Wilmer Mizell (1930–1999), US-amerikanischer Politiker und Sportler

Siehe auch: Mizelle